Palomeque steht für:
 Palomeque (Toledo), eine spanische Gemeinde in der Provinz Toledo

Palomeque ist der Familienname folgender Personen:
 Agapo Luis Palomeque, uruguayischer Politiker
 Diego Palomeque (* 1993), kolumbianischer Leichtathlet